Kuka, szemét gyűjtésére szolgáló tartály
 Kuka, település Indiában
 Kuka, a törpék egyike a Hófehérke és a hét törpe című mesében
 Pavel Kuka (1968), cseh labdarúgó